Zetor Brno je označení výrobce traktorů Zetor.  

Též je to historický název těchto sportovních klubů:
Kometa Brno – hokejový klub
ČAFC Židenice 2011 – fotbalový klub